Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der namibischen Nationalversammlung des 7. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter der Nationalversammlung, des Unterhauses des namibischen Parlaments, von März 2020 bis März 2025.

Regierung

Abgeordnete 

* Am 13. Juli 2020 erklärte der High Court die Vereidigung vonsechs Abgeordneten für null und nichtig. Sie mussten durch die Personen ersetzt werden, die zur Wahl auf der Parteiliste standen und so im Amtsblatt genannt wurden: Charmaine Tjirare, Reginald Diergaardt,
Mike Venaani, Frans Bertolini, Yvette Areas und Maximilliant Katjimune. Hiergegen wurde zuletzt Ende August 2021 gerichtlich vorgegangen. Das ursprüngliche Urteil wurde am 30. Mai 2022 vom Verfassungsgericht bestätigt.

Weblinks 
 Parlament Namibias (englisch)
 Offizielle Abgeordnetenliste; Amtsblatt (PDF; englisch)

Einzelnachweise 

07
Namibia Nationalversammlung 07